Rard steht für:
 Clélia Rard-Reuse (* 1988), Schweizer Leichtathletin
 Rard, Künstlername von Gérard Lecomte (Künstler) (1940–2012), französischer Maler, Grafiker und Bildhauer

Abkürzung